Riem steht für:

 Stadtteil in München, siehe Trudering-Riem und dessen Unterbezirk Messestadt Riem
 Flughafen München-Riem, bis 1992 der Flughafen der Stadt München
 Riem (Einheit), ein Papiermaß

Riem ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Riem (1749–1814), deutscher Theologe und Publizist der Aufklärungszeit
 Christa Hoffmann-Riem (1937–1990), deutsche Soziologin 
 Florian Riem (* 1968), deutscher Kulturmanager und Orchesterintendant
 Gottlieb Riem (1825–1888), Schweizer Politiker
 Gustav Riem (1867–1913), sächsischer Landtagsabgeordneter (SPD)
 Wilhelm Friedrich Riem (1779–1857), deutscher Komponist und Dirigent
 Wolfgang Hoffmann-Riem (* 1940), deutscher Richter am Bundesverfassungsgericht

Riem ist der Vorname folgender Person:

 Riem Spielhaus, *1974, deutsche Islamwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Ream
 Reem
 Riehm
 Rihm